Соревнования в прыжке с шестом у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Праге прошли 6—7 марта 2015 года на «O2 Арене».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 5,75 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе в утренней программе 6 марта 2015 года.

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у мужчин состоялись 7 марта 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки